Castellbisbal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castellbisbal (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Castellbisbal (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar